Улица Ване́ева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, как правило, в честь социал-демократа А. А. Ванеева.

Белоруссия 
 Улица Ванеева — улица в Минске (названа в честь В. Г. Ванеева).

Россия 
 Улица Ванеева — улица в Енисейске.
 Улица Ванеева — улица в Минусинске.
 Улица Ванеева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Ванеева — улица в Санкт-Петербурге.